The Incredible Hulk – serial z 1977 roku 
 Incredible Hulk – serial animowany z 1982 roku
 Incredible Hulk – serial animowany z 1996 roku
 Incredible Hulk – film z 2008 roku

Zobacz też 
 Hulk